Condado de Comanche es el nombre de 3 condados en los Estados Unidos:

Condado de Comanche (Kansas)
Condado de Comanche (Oklahoma)
Condado de Comanche (Texas)